Deimos može značiti:

 Deimos (mjesec), Marsov satelit
 Deimos (mitologija): prema grčkoj mitologiji Fobos (grč. strah) i Deimos (grč. užas) su pratioci boga Aresa.